Classe N (cacciatorpediniere)
 Classe N (sommergibile)